Ева Меландер (; ) — шведская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Ева Меландер родилась 25 декабря 1974 года в Евле. С 1998 по 2002 год училась в театральной школе Мальмё. Играла в Королевском драматическом театре, городском театре культуры Стокгольма и театре Рикс.

Дебютировала на телевидении в 2004 году. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Себбе» (2010) и «Стая» (2015).

Признание критиков и зрителей Меландер получила за роль Тины в фильме 2018 года „На границе миров“. За эту работу она была удостоена шведской национальной кинопремии «Золотой жук» как лучшая актриса.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Золотой жук»
Киноактрисы Швеции